Ruïnekerk (Ammerzoden)
 Ruïnekerk (Bergen)
 Ruïnekerk (Oude Niedorp)